Pacobamba steht für:

 Distrikt Pacobamba in der Region Apurímac, Peru
 Pacobamba (La Paz), Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien